Say You Love Me – singel zespołu Fleetwood Mac (1976)
 Say You Love Me – singel Jessie Ware (2014)